Георгий Максимович Пушкин: Пушкин, Георгий Максимович (1909—1963) — советский дипломат.
 Пушкин, Георгий Максимович (1907—1993) — марийский советский актёр театра, музыкант, переводчик, заслуженный артист РСФСР.